

Patronyme 
Bostock est un patronyme anglo-saxon notamment porté par :

 Hewitt Bostock (1844-1930), homme politique canadien ;
 John Bostock (1773-1846), médecin, scientifique et géologue anglais ;
 John Bostock (1992-), footballeur trinidadien ;
 Matthew Bostock (1997-), coureur cycliste britannique ;
 William Bostock (1892-1968), militaire puis député australien.

Toponyme 

 Bostock, village anglais situé dans le Cheshire, Royaume-uni.

Divers 
 Bostock, viennoiserie d'origine Normande.

Patronyme anglais